OWB est un sigle qui peut signifier : 
 Oracle Warehouse Builder, un outil informatique décisionnel,
 Origyn Web Browser, un navigateur web dont le moteur de rendu est basé sur Webkit,
 Orphanages Without Borders (Orphelins sans frontières), une association mondiale s'occupant des orphelins,
 Open Workbench, un outil informatique de gestion de projet / de gestion de planning,